Aardrijkskunde
 De Voort, buurtschap in de Nederlandse gemeente Venlo
 Voort (Borgloon), deelgemeente van de Belgische stad Borgloon
 Voort (Heusden-Zolder), woonkern in de Belgische gemeente Heusden-Zolder
 Voort (Bergeijk), buurtschap in de Nederlandse gemeente Bergeijk
 Voort (Deurne), buurtschap in de Nederlandse gemeente Deurne
 Groote Voort, buurtschap in de Nederlandse gemeente Hilvarenbeek
 Kleine Voort, buurtschap in de Nederlandse gemeente Hilvarenbeek
 Zanden van Voort, een laag bestaat uit ondiep-marien zand uit het late Oligoceen in België en Nederland

Personen met de achternaam (van de/der) Voort
 Charles van der Voort, Nederlandse officier van justitie
 Cornelis van der Voort, Nederlands kunstschilder
 Dirk van der Voort, Nederlands verzetsstrijder en politicus
 Hanna Van de Voort, Nederlands verzetsstrijdster
 Herman Nicolaas van der Voort, Nederlandse schrijver van detectiveromans 
 Kaj van der Voort, Nederlands musicalacteur en zanger
 Leonardus van der Voort, Nederlands arts en politicus
 Peter van der Voort, Nederlands arts en hoogleraar
 Tom van der Voort, Nederlands pedagoog en hoogleraar
 Vincent van der Voort, Nederlands darter
 Wim van der Voort, Nederlands schaatser

Zie ook 
 Voorde, doorwaadbare plek in een rivier
 Van der Voort (doorverwijspagina)
 Van der Voort van Zijp (doorverwijspagina)